Подкожно-жировая клетчатка — наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой. Состоит главным образом из рыхлой соединительной и жировой ткани, клеточные элементы представлены адипоцитами, фибробластами и макрофагами.

Служит для связи кожи с глубокими фасциями посредством соединительнотканных волокон, содержит волосяные фолликулы, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и др.; депонирует значительное количество жира (за исключением век, наружных мужских половых органов, ареол и сосков). Подкожный жир участвует в гомеостазе, защищая организм от потери тепла. Уменьшает урон от механических повреждений и электрических разрядов.

Примечания

Литература 
 Mosby’s Medical, Nursing and Allied Health Dictionary, Fourth Edition, Mosby-Year Book 1994, pp. 998, 774, 1497. 
 Morgan, Elaine (1997). The Aquatic Ape Hypothesis. Souvenir Press. ISBN 0-285-63518-2.

Покровная система
Кожа